Мирољуб Алексић може бити:

 Мирољуб Алексић (сликар), сликар.
 Мирољуб Алексић (глумац), глумац.
 Мирољуб Алексић, власник предузећа „Зорка колор“ из Шапца.